Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в толкании ядра являлась Анита Мартон из Венгрии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 18,20 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 1 марта 2019 года. В сектор вышли 17 участниц.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у женщин состоялись 3 марта 2019 года. Ход событий турнира оказался очень похож на летний чемпионат Европы 2018 года. Как и полгода назад, лидером сезона в сектор вышла Кристина Шваниц, и она вновь захватила лидерство после первой попытки (18,77 м). Тогда в Берлине её опередила в последней попытке Паулина Губа из Польши — на этот же раз немка сумела улучшить результат по ходу соревнований (до 19,11 м), но в пятой попытке её опередила Радослава Мавродиева. Шваниц проигрывала всего 1 см и имела две попытки на ответ, но они оказались неудачными. Таким образом, Мавродиева собрала полный комплект медалей с чемпионатов Европы в помещении: в 2015 году она завоевала бронзу, в 2017 году — серебро, в 2019 году — золото. Её победа стала первой для Болгарии на зимних континентальных первенствах с 2005 года. Действующая чемпионка Анита Мартон показала свой лучший результат в сезоне (19,00 м) и завоевала бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике